Cette page contient les pages d'homonymie de Prieur et Le Prieur.

Prieur peut désigner :
 prieur, moine dans la religion catholique ;
 
 soit un prieur conventuel qui avait la main sur tous les frères cléricaux de l'Ordre,
 soit un prieur provincial qui est attestée dès 1120 avec l'émergence du premier prieuré de l'Ordre, le grand prieuré de Saint-Gilles (les domaines terriens de l'ordre étaient administrés sur le modèle de la commanderie, elles-mêmes regroupées par proximité territoriale en prieuré ayant à leur tête un prieur) ;
 prieur, dans l'Italie médiévale, une des plus hautes charges publiques existantes dans les communes.

Patronyme 

 Alain Prieur (1939-1991), cascadeur français ;
 Armand Parfait Prieur (17..-1...), architecte, dessinateur et graveur français ;
 Barthélemy Prieur (v. 1536-1611), sculpteur français ;
 Claude Prieur (), religieux ; 
 Claude-Antoine Prieur-Duvernois (1763-1833), dit Prieur de la Côte-d'Or, député à la Convention nationale pendant la Révolution française ;
 
 Dominique Prieur (1949), officier des Forces armée française ;
 Edmond Prieur (1881-1955), homme politique français, maire de Nantes de 1940 à 1941 ;
 Edmond-Frédéric Prieur (?-1849), auteur dramatique français ;
 François-Louis Prieur, artiste français ;
 Georges Prieur, acteur français des années 1900 au années 1930 ;
 Jean Prieur (1914-2016), auteur français ; 
 Jean Prieur (1923), prêtre et historien ;
 Jean Louis Prieur « le vieux » (1732-1795), sculpteur, bronzier français ;
 Jean-Louis Prieur « le jeune » (1759-1795), dessinateur français, membre du tribunal révolutionnaire ;
 Jérôme Prieur (né en 1951), écrivain et cinéaste du  ;
 Marine Prieur (née en 2001), trampoliniste française ;
 Michel Prieur (né en 1940), professeur agrégé de droit et spécialiste de droit de l'environnement ;
 Michel Prieur (1955-2014), numismate français ;
 Philippe Prieur (né en 1960), footballeur français ;
 Pierre Prieur (1896-1968), joueur français de hockey sur gazon ;
 Pierre-Louis Prieur (1756-1827), dit Prieur de la Marne, député à la Convention nationale pendant la Révolution française ;
 Sophie Prieur (1770-1818), peintre française du .

 Yves Le Prieur (1885-1963), militaire du , inventeur d'un scaphandre autonome manuel.

Autres 
 Brasserie Prieur, une ancienne brasserie alsacienne installée à Strasbourg-Koenigshoffen
 Fusées Le Prieur, roquettes employées au cours de la Première Guerre mondiale et conçues par Yves Le Prieur